#перенаправление The Pragmatic Programmer